Lill-Gåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Gåstjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lill-Gåstjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (5,45 ha)
Lill-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715359-170484), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716608-168492), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Gåstjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Lill-Gåstjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,

Se även
Gåstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn